Heinrich Bircher ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Bircher (Politiker) (1543–1576), Schweizer Politiker
 Heinrich Bircher (Mediziner) (1850–1923), Schweizer Chirurg
 Heinrich Bircher (Unternehmer) (1868–1927), Schweizer Unternehmer